I comuni della Svezia (kommun) rappresentano il livello locale di governo del paese. Gli attuali 290 comuni sono suddivisioni delle 21 contee (län).

Storia 
Nella metà del XX secolo furono implementate alcune riforme municipali, che diminuirono drasticamente il numero di comuni.

Le ultime grandi riforme nel periodo 1971-1974 rimossero le ultime differenze e privilegi tra città e comuni di campagna, consolidando gli stessi unendoli a formare comuni più grandi, abolendo al contempo lo status di stad (città). Il numero totale di comuni scese allora da circa 1.000 a 278 (il numero è cresciuto per scissioni successive). Il rapporto fra municipi e popolazione è dunque molto alto, essendoci mediamente 35.000 abitanti per comune.

Le città hanno una storia spesso secolare e conservano tale appellativo, sebbene non abbia valenza amministrativa; si tratta dei comuni più grandi (13) come Stoccolma, Göteborg e Malmö.

Profili istituzionali

Fondazione 
La regolamentazione basilare dei comuni svedesi si trova nell'Atto di Governo Locale del 1991, che specifica le responsabilità dei comuni e prevede le loro modalità di amministrazione, elezione compresa. Esso regola anche un processo (laglighetsprövning, "processo di legalità") attraverso il quale ogni cittadino può fare appello delle decisioni comunali ad una Corte amministrativa di contea.

Un consiglio comunale legislativo (kommunfullmäktige) che va da 31 a 101 membri, viene eletto tramite elezioni municipali con rappresentanza proporzionale e liste partitiche. Le elezioni si tengono ogni quattro anni in congiunzione con le elezioni parlamentari nazionali. Il consiglio a sua volta nomina una giunta municipale esecutiva (kommunstyrelse) scelta tra i suoi membri. La giunta esecutiva è guidata dal suo presidente, il sindaco (kommunstyrelsens ordförande).

Il comune decide se un quartiere può formare un comune separato, sebbene questa possibilità sia decisa dal Governo svedese, con la raccomandazione che abbia almeno 2.000 abitanti.

Sindaco 
La Svezia utilizza il titolo di Commissionario per quello che è un assessore, che è pure un consigliere comunale sul modello di governo parlamentare, e il sindaco viene genericamente chiamato come presidente, essendo colui che presiede il consiglio esecutivo.

Suddivisioni 
I comuni possono essere suddivisi in quartieri (stadsdelsnämnder alt. kommundelsnämnder), la cui esistenza è a discrezione del comune stesso. Un'altra suddivisione è quella in parrocchie, che in totale sono 2.512 församlingar (al 2000), tradizionalmente usate come cellula base dell'amministrazione della Chiesa di Svezia e ancora importanti come base di censimenti ed elezioni.

I comuni coprono l'intero territorio nazionale e sono di dimensioni maggiori nel nord del paese, poco densamente abitato (Kiruna ha un territorio di 19.446 km², uno dei comuni più grandi del mondo insieme a quelli canadesi di La Tuque (Québec) e Wood Buffalo (Alberta)).

Competenze 
Le competenze di legge dei comuni sono:
 Servizi sociali
 Custodia di categorie deboli come anziani, disabili, ecc.
 Politiche per l'infanzia
 Educazione
 Tutela delle strutture pubbliche
 Salute e ambiente
 Smaltimento dei rifiuti
 Servizi di salvataggio
 Gestione delle acque
 Sicurezza

Altre attività facoltative, che permettono ai comuni di distinguersi e attrarre abitanti:
 Politiche per l'intrattenimento
 Cultura (eccetto le biblioteche, che sono obbligatorie) 
 Politiche per la casa
 Energia
 Industria e commercio

Lista

Note

Voci correlate 
 Contee della Svezia
 Statistiska centralbyrån (SCB) - Istituto nazionale di statistica
 NUTS:SE
 ISO 3166-2:SE

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Legge svedese sul governo locale (pdf)
 
Statistics Sweden - Statistiche della Svezia

 
Liste relative alla Svezia